Por Sunnyside pode estar à procura de:
 Sunnyside (Geórgia)
 Sunnyside (Oregon)
 Sunnyside (Utah)
 Sunnyside (Washington)
 Sunnyside (Nevada)

Ver também
 Sunny Side
 Sunnyside-Tahoe City

Desambiguação
Desambiguações de topônimos